Cima di Campo kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Turnerkamp, bergstopp, Sydtyrolen, 
 Dreiecker, bergstopp, Sydtyrolen, 

Robotskapade Italienförgreningar